Højholt ist der Familienname folgender Personen:

 Malthe Højholt (* 2001), dänischer Fußballspieler
 Per Højholt (1928–2004), dänischer Schriftsteller